Virac kan syfta på följande platser:

Geografi

Filippinerna 

 Virac, Catanduanes,

Frankrike 

 Virac, Tarn, departementet Tarn i regionen Occitanien,